La famille Castaldi est une famille française de comédien et d'animateur.

Personnalités 
 Jean-Pierre Castaldi (1944- ), acteur français, père de Benjamin Castadi ;
 Benjamin Castaldi (1970- ), animateur français ;

Arbre généalogique 

Famille française